Crook's Tour – cortometraggio del 1933 diretto da Robert F. McGowan
Crook's Tour – film del 1941 diretto da John Baxter